USS Reuben James – cacciatorpediniere della classe Clemson, varato nel 1919 e affondato in Atlantico il 31 ottobre 1941.

 USS Reuben James – cacciatorpediniere scorta della classe Buckley, varato nel 1943 e radiato nel 1968.

 USS Reuben James – fregata della classe Oliver Hazard Perry, varata nel 1985 e radiata dal servizio attivo nel 2013.